25-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу проходил с 6 августа 2016 года по 29 апреля 2017 года с участием 8 клубов. Чемпионский титул защитил агдамский «Карабах», завоевавший золотые медали в 3-й раз подряд и в 4-й в истории.

Участники

Итоговая таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата Азербайджана по футболу
 На сайте WildStat
 

Чемпионат Азербайджана по футболу
Азербайджан
Футбол
Футбол